Харьковка — исключённая из учётных данных в 1981 году деревня Михайловского сельсовета Архангельского района БАССР (современная Республика Башкортостан).

История 
По данным на 1952 год, село Харьковка являлось административным центром Харьковского сельсовета Улу-Телякского района БАССР.

Ликвидирована согласно Указу Президиума ВС Башкирской АССР от 14.09.1981 N 6-2/327 «Об исключении из учётных данных некоторых населённых пунктов по Административно-территориальному делению Башкирской АССР».

Географическое положение 
Находилась на берегу реки Осокина, возле пруда. Недалеко от Харьковки располагается урочище Кумурсактур.

Расстояние до:
 районного центра (Архангельское): 48 км,
 центра сельсовета (Михайловка): 8 км,
 ближайшей железнодорожной станции (Улу-Теляк): 38 км.

Население 
На 1 января 1969 года проживали 80 человек, преобладающая национальность — русские.

Литература

Примечания 

Населённые пункты, упразднённые в 1981 году
Исчезнувшие населённые пункты Архангельского района